Termenul oceanic se poate referi la:

Concepte care au legătură cu oceanul
Climat oceanic

Nave
RMS Oceanic (1870)
RMS Oceanic (1899)
Oceanic, un proiect de navă neterminat din anii 1930
SS Oceanic (1950), construită ca SS Independence în 1950
SS Oceanic (1965), de asemenea numită Big Red Boat I de Premier Cruises

Afaceri
Banca Oceanic din Nigeria
Oceanic Time Warner Cable, o filială cu sediul în Hawaii a companiei Time Warner
Oceanic Worldwide, companie producătoare de echipament pentru scufundare

Muzică
 Oceanic, o formație britanică de muzică dance/house din anii 1990
 Oceanic, album de Isis
 Oceanic, album de Vangelis

În ficțiune
 Oceanic Airlines, companiei aeriană utilizată în filmografie
 Zborul 815 al Oceanic, care apare în seria Lost
 „Oceanic”, o poveste științifico-fantastică de Greg Egan